Dubrovka má více významů:

 Dubrovka (Moskva) – místní městská část
 Dubrovka (stanice metra v Moskvě) – Stanice moskevského metra na jeho desáté lince, ve stejnojmenné čtvrti.
 Útok v moskevském divadle na Dubrovce, 2002
 Dubrovka (Brjanská oblast) – místní obec
 Dubrovka (Leningradská oblast) – místní obec

Externí odkazy